Sezon Młodzieżowej Hokejowej Ligi 2013/2014 – piąty sezon juniorskich rozgrywek MHL.

Uczestnicy 
W porównaniu do poprzedniego sezonu MHL liczba uczestników wzrosła z 33 do 40. Do ligi powróciła drużyna Ładja Togliatti (występująca wcześniej do 2012). Do rozgrywek zaakceptowano zespoły z siedmiu państw: Rosji, Łotwy, Białorusi, Kazachstanu, Czech, Ukrainy, Austrii, Węgier. Przed sezonem do ligi przyjęto austriacko-niemiecki zespół Red Bull z Salzburga, ukraińską drużynę Mołoda Hwardija Donieck, Dinamo Sankt Petersburg oraz węgierski Patriot Budapeszt, który pod koniec września 2013 został wycofany z rozgrywek. Drużyna Oktanu Perm została przemianowana na Mołot Perm.

W strukturze podziału pozostał układ dwóch konferencji, zaś przywrócono cztery dywizje. Po zwiększeniu liczby uczestników w każdej dywizji ulokowano po 10 drużyn.

Sezon zasadniczy 
W sezonie zasadniczym każda z drużyn rozegrała po 56 spotkań, a w dywizjach triumfowali.
 Konferencja Zachód:
 Dywizja Północny Zachód – Łoko Jarosław: 136 pkt. (najlepsza drużyna całej ligi)
 Dywizja Centrum – HK MWD: 132 pkt.
 Konferencja Wschód:
 Dywizja Powołże – Bars Kazań: 135 pkt.
 Dywizja Ural-Syberia – Biełyje Miedwiedi Czelabińsk: 132 pkt.

Faza play-off 
Do fazy play-off zakwalifikowało się 32 drużyny tj. po 16 drużyn z każdej konferencji (w ubiegłych edycjach w play-off grało łącznie 16 ekip). W finale MHK Spartak Moskwa pokonał Krasnaję Armiję Moskwa w meczach 4:3, zdobywając Puchar Charłamowa. W ostatnim, siódmym meczu finałów 29 kwietnia 2014 triumfatorzy wygrali 3:2, a przesądzającego gola zdobył Ilha Pawłukow. Rywalizacji o trzecie miejsce nie rozgrywano.

Zawodnicy miesięcy 
W trakcie sezonu przyznawano nagrody indywidualne w trzech kategoriach odnośnie pozycji zawodników (bramkarz, obrońca, napastnik) za czas poszczególnych miesięcy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MHL
 Terminarz ligi na sezon 2012/2013

Mołodiożnaja Chokkiejnaja Liga
2013 w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
2013 w Rosji
2014 w Rosji